Бо́лонь — многозначное слово:
 Бо́лонь — молодые, внешние, не вполне еще одеревеневшие слои всякого растения, рыхлые наружные слои лесины, бревна.
 Бо́лонь — брюшная часть туши животного и внутренний слой необработанной шкуры животного.
 Болонь — озеро в Амурском районе Хабаровского края.
 Болонь — протока, вытекающая из озера Болонь и впадающая в протоку Серебряную реки Амур.
 Болонь — село в Амурском районе Хабаровского края.
 Болонь — железнодорожная станция в Амурском районе Хабаровского края.
 Болонь — посёлок в Клепиковском районе Рязанской области.
 Болонь — название села Ачан в Хабаровском крае до 1978 года.

См. также 
 Болонь де Сен-Жорж, Жозеф (1739/1745—1799) — французский композитор, дирижёр, скрипач-виртуоз, королевский мушкетёр, уроженец Гваделупы.
 Болоньский заповедник